Reps ist:

 der deutsche Name von Rupea, einer Stadt in Siebenbürgen, Rumänien
 der deutsche Name von Rzepiska (Bukowina Tatrzańska) in Kleinpolen, Polen
 ein Berg im Karwendel, siehe Reps (Karwendel) ()
 eine süddeutsche Bezeichnung für Raps
 ein Ort in Albanien, siehe Reps (Albanien)

Reps ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Reps (* 1976), deutscher Bridge-Spieler
 Mailis Reps (* 1975), estnische Politikerin
 Paul Reps (1895–1990), US-amerikanischer Künstler, Dichter und Schriftsteller

Reps steht als Abkürzung für:
  die Partei Die Republikaner

REPS